Châteauneuf est le pseudonyme de trois acteurs français du  et .
 Augustin Patissier dit Châteauneuf ; 
 Pierre Patissier dit Châteauneuf, probablement le fils du précédent ;
 Pierre Réveillon dit Châteauneuf, qui fit partie de la troupe de Molière.